Motor V10
V10 (vacina)

Desambiguação